Changi désigne soit :
 L'aéroport international de Singapour
 Le port militaire de la base navale de Changi
 Un instrument de la musique géorgienne : changi
Camp de Changi